Толстой е славянско фамилно име, може да се отнася за:

 Лев Толстой
 Алексей Николаевич Толстой
 Алексей Константинович Толстой